Вулиця Срібнокільська, 1  — 37-поверховий житловий хмарочос у Києві. Будувався у 2006—2008 роках.

Примітка 

Позняки
с
Хмарочоси України висотою від 100 до 149 метрів
Споруди, збудовані 2008
Житлові комплекси Києва